Marty Sertich, född 13 oktober 1982 i Roseville, Minnesota, är en amerikansk professionell ishockeyspelare.

Karriär 
Sertich studerade och spelade i Colorado College i fyra år, där han vann Hobey Baker Award 2005 efter att ha gjort 64 poäng på 42 matcher. Sertich hade även en imponerande säsong under sitt sista år i laget, som kapten blev han nominerad som en av finalisterna för Hobey Baker Award. Under hans fyra år med Colorado College missade inte Sertich en match.

Den 10 juli 2006 skrev Sertich som free agent på ett tvåårskontrakt för Dallas Stars efter hans collegespel. Den 10 juni 2008 blev Sertich trejdad från Dallas Stars till Colorado Avalanche i utbyte mot ett draftval i NHL Entry Draft 2009. Sertich skrev sedan på ett flerårigt avtal med Avalanche den 24 juni 2008. Sertich blev nedflyttad till AHL-laget Lake Erie Monsters för säsongen 2008/2009 men säsongen blev begränsad till endast 24 matcher på grund av två separata hjärnskakningar.

Under säsongen 2009/2010 gjorde Sertich comeback och gjorde 28 poäng på 53 matcher innan han drog på sig ytterligare en hjärnskakning mot Milwaukee Admirals den 10 februari 2010, någonting som höll honom borta från spel resten av säsongen.

Den 17 april 2010 skrev Sertich på ett ettårskontrakt med det schweiziska NLB-laget EHC Olten, ett kontrakt som sedan förlängdes med två år.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar 

Amerikanska ishockeyspelare
Födda 1982
Idrottare från Minnesota
Spelare i Iowa Stars
Spelare i Lake Erie Monsters
Spelare i HC Lugano
Spelare i Iserlohn Roosters
Spelare i Hamburg Freezers
Levande personer
Män
Ishockeyspelare i Colorado College Tigers
Alumner från Colorado College
Spelare i EHC Olten
Spelare i Sioux Falls Stampede